(engl. für Ewigkeit) steht für:
 ein Puzzle aus England, siehe Eternity-Puzzle
 ein Album von Anathema, siehe Eternity (Anathema-Album)
 ein Album von Freedom Call, siehe Eternity (Freedom-Call-Album)
 ein Album von Kamelot, siehe Eternity (Kamelot-Album)
 eine deutsche Metal-Band, siehe Eternity (Metal-Band)
 eine deutsche christliche Rock-Band, siehe Eternity (Rock-Band)
 ein US-amerikanischer Film Eternity (Film)

Siehe auch:
 Eternity Range
 Eternal
 Eternals
 Eternalismus